Live at Wolf Trap é o terceiro álbum ao vivo da banda americana de rock The Doobie Brothers, lançado em 24 de julho de 2004. Foi gravado no Wolf Trap, um parque nacional na Virgínia

O álbum contém as últimas gravações do baterista e vocalista Keith Knudsen que faleceu em 2005.

Faixas do DVD 
 Rockin' Down The Highway
 Jesus Is Just Alright
 Dangerous
 Another Park, Another Sunday
 People Gotta Love Again
 Spirit
 Steamer Lane (Instrumental)
 South City Midnight Lady
 Snake Man
 Nobody
 Five Corners
 Rainy Day Crossroad Blues
 Clear As The Driven Snow
 Neal’s Fandango
 Takin’ It To The Streets
 Don’t Start Me Talking
 Take Me In Your Arms
 Little Bitty Pretty One
 Black Water
 Long Train Runnin’
 Encore
 China Grove
 Without You
 Listen To The Music

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns ao vivo de 2004